Ristluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Ristluoto, ö, Egentliga Finland, Åbo, 
 Ristluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Ristluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar